Владимир Балакин:

 Балакин, Владимир Александрович (1929—2005) — советский радиохимик. Лауреат Ленинской премии (1966).
 Балакин, Владимир Егорович (род. 1944) — российский, советский физик, член-корреспондент Российской академии наук.
 Балакин, Владимир Николаевич (1913—1992) — советский футболист.